Héctor Lucchetti (1905-?), escrimeur argentin
Luis Lucchetti (1902-1990), escrimeur argentin
R. F. Lucchetti (né en 1930), écrivain brésilien
Vittorio Lucchetti (1894-1865), gymnaste artistique italien